Latschgraben ist ein Gewässername:

 Latschgraben (Doller), rechter Zufluss der Doller vor Sewen, Département Haut-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Latschgraben (Grobbach), rechter Zufluss des Grobbachs (zur Oos) gegenüber dem Grobbachhof, kreisfreies Baden-Baden, Baden-Württemberg 
 Latschgraben (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zur Ammer) bei Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern